Ali Pasza z Tepeleny – albański możnowładca
 Ali Pasza Mehmed Emin – turecki polityk
 Ali Pasza Muezinowicz – admirał osmański